Hans de Boer (bestuurder), Nederlands werkgeversbestuurder en ondernemer (1955-2021)
 Hans de Boer (politicus), Nederlands politicus (1937)